
Molekulska formula -{C19H21NO3}- se može odnositi na:

 Tebain
 Nalorfin
 -{2-OH-NPA}-